

События 

 1039—1056 — Король Германии и император Священной Римской империи Генрих III Чёрный (1017—1056), сын Конрада II. Соправитель как король с 1028 года.
 Королём Польши становится Казимир Восстановитель.
 Был заключён союз между Киевской Русью и Польшей (продолжался до 1047 года).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1039 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1039 году
 Конрад II (герцог Каринтии)
 Адальберо (герцог Каринтии)

См. также